Das Dameneinzel der US Open 1993 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin Monica Seles bestritt zum Zeitpunkt des Turniers keine Spiele als Profi. Steffi Graf besiegte im Finale Helena Suková mit 6:3, 6:3; es war ihr 14. von insgesamt 22 Grand-Slam-Titeln.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1993